Pentru ofițerul din United States Navy cu nume de familie omonim, vedeți Stephen Decatur
 Pentru toate vasele militare ale SUA, vedeți USS Decatur

Decatur este un nume propriu și numele a multor locuri din Statele Unite ale Americii, multe dintre ele numite după Stephen Decatur, ofițer al Marinei SUA.

Denumiri geografice în Statele Unite

Comitate  

 Vedeți Comitatul Decatur (dezambiguizare)

Orașe, diverse localități și sate  

 Decatur, Alabama, sediul Comitatului Morgan 
 Decatur, Arkansas, oraș din Comitatul Benton 
 Decatur, Georgia, sediul Comitatului DeKalb
 Decatur, Illinois, sediul Comitatului Macon 
 Decatur, Indiana, sediul Comitatului Adams
 Decatur, Iowa, oraș din Comitatul Decatur 
 Decatur, Michigan, sat din Comitatul Van Buren
 Decatur, Mississippi, sediul Comitatului Newton
 Decatur, Nebraska, sat din Comitatul Burt 
 Decatur, New York, oraș din Comitatul Otsego 
 Decatur, Ohio, o zonă neîncorporată din Comitatul Brown 
 Decatur, Tennessee, sediul Comitatului Meigs 
 Decatur, Texas, sediul Comitatului Wise

Cartiere ale unor orașe (Townships)  

 Decatur Township, Comitatul Marion, Indiana 
 Decatur Township, Michigan, situat în Comitatul Van Buren 
 Decatur Township, Comitatul Clearfield, Pennsylvania
 Decatur Township, Comitatul Mifflin, Pennsylvania

Alte locuri 

 Decatur Avenue, Bronx, New York City, stradă din cartierul Bronx   
 Decatur Street, Atlanta, Georgia, una dintre cele mai timpurii străzi ale orașului, trasată la mijlocul secolului al 19-lea
 Decatur Street, New Orleans, Louisiana, cunoscută anterior sub numele de "Levee Street" ("Strada digului", în română)
 The Decatur Highway, US 31, drumul național 31, care unește Decatur și Birmingham, ambele din statul Alabama
 Decatur (MARTA station), gară ce se găsește în Decatur, Georgia
 Port of Decatur, located on the Tennessee River in Decatur, Alabama
 Decatur Island, una din insulele grupului San Juan Islands din statul american Washington 
 Mount Decatur, Gales Ferry, din New London County, Connecticu 
 Decatur Metropolitan Area, zonă metropolitană localizată în partea central-nordică a statul american Alabama
 Huntsville-Decatur Combined Statistical Area, zonă de recensământ din nordul statului Alabama

Școli

Italia  

 Stephen Decatur Secondary School (Italy)

Statele Unite  

 Decatur High School (Alabama), localizată în Decatur, Alabama
 Decatur High School (Georgia), localizată în Decatur, Georgia
 Decatur High School (Federal Way, Washington), denumită după vasul militar USS Decatur
 Stephen Decatur High School (Maryland)
 Stephen Decatur Middle School (Maryland)

Alte utilizări  

 Decatur Maritime Security , companie internațională de asigurări care oferă servicii de securitate fizică, consultanță pentru guverne și entități maritime care operează în zone unde căile maritime sunt în pericol datorită pirateriei.  Compania a fost fondată de Daniel Randall și Brandon Cunningham, foști experți în anti-terorism ai Marinei Americane. 
 "Decatur, or, Round of Applause for Your Step Mother!", cântec scris de Sufjan Stevens, de pe albumul său din 2005, Illinois (album)
 The Decatur Daily, un ziar acoperind zona orașului Decatur, respectiv Tennessee Valley din nordul statului Alabama, Statele Unite

Nume proprii